GCA puede referirse a:
 GCA, en informática, un formato de archivos comprimidos;
 el codón formado por las bases guanina, citosina y adenina, que codifica el aminoácido alanina;
 Galaxia compacta azul, un tipo de galaxia.
 Ground-Controlled Approach o aproximación de aterrizaje controlado, en aviación.
 Grupo Colombiano de Aracnología, adscrito a la Sociedad Colombiana de Entomología-SOCOLEN.